Dvouhra juniorů US Open 2018 probíhala v první polovině září 2018. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl čínský tenista Wu I-ping, který již nebyl věkově způsobilý nastoupit do juniorské soutěže.

Vítězem juniorské dvouhry se stal šestý nasazený Brazilec Thiago Seyboth Wild po finálové výhře nad 16letým italským hráčem Lorenzem Musettim po třísetovém průběhu 6–1, 2–6 a 6–2. Osmnáctiletý Wild získal první grandslamový titul a stal se prvním brazilským vítězem juniorky na US Open.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Horní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018